Ikkarlualuit bezeichnet:
 Ikkarlualuit (Insel, Alanngorsuup Imaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlualuit (Insel, Tuttulik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland